Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Nürnberger Versicherungscup 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník ženské profesionální události hraný na antukových dvorcích v německém Norimberku.

Singlový titul získala vyhrála sedmá nasazená Rumunka Simona Halepová, která ve finále zdolala německou tenistku Andreu Petkovicovou ve dvou sadách 6–3 a 6–3.

Nasazení hráček 
  Jelena Jankovićová (semifinále)
  Klára Zakopalová (1. kolo)
  Alizé Cornetová (2. kolo)
  Julia Görgesová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (semifinále)
  Lourdes Domínguezová Linová (čtvrtfinále)
  'Simona Halepová (vítězka)
  Annika Becková (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Nürnberger Versicherungscup
Tenis v Německu v roce 2013
WTA Tour 2013